Легаспия (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 41,84 км². Население — 8718 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

История 
Город основан в 1608 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Legazpia en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа